Gredina (Baja, Mađarska)
Gredina (Kelebija, Mađarska)